Domenico Maietta (1982) – calciatore italiano
 Francesco Maietta (1996) – pugile italiano
 Marcello Maietta (1988) – attore, cantautore e regista italiano
 Pasquale Maietta (1971) – politico e dirigente sportivo italiano